Арцберг — топонім.

 Арцберг (Верхня Франконія) — місто у Німеччині, у землі Баварія.
 Арцберг (Саксонія) — громада у Німеччині, у землі Саксонія.
 Арцберг (Штирія) — громада в Австрії, у федеральної землі Штирія.